В данном списке приведена информация о войнах, датируемых I веком нашей эры.

Примечания

Литература 
 

Списки войн
Войны I века
Войны Древнего мира